Pistol Annies — американская кантри-супергруппа, состоящая из Миранды Ламберт, Эшли Монро и Ангалины Пресли. Трио впервые выступило 4 апреля 2011 года на телепередаче Академии кантри-музыки Girls' Night Out: Superstar Women of Country, вышедшей в эфир на CBS.

Коллектив выпустил дебютный альбом Hell on Heels 23 августа 2011 года на Columbia Records Nashville. Он достиг пятого места в хит-параде Billboard 200 и получил положительные отзывы критиков, заняв девятое место в списке лучших релизов 2011 года по версии Entertainment Weekly. Заглавный трек пластинки вышел на сингле, видеоклип к нему в июле демонстрировался на телеканале Great American Country.

Дискография

Студийный альбом 

 Annie Up (2013)
 Interstate Gospel (2018)

Синглы

Видеоклипы

Примечания 

Кантри-группы США
Музыкальные коллективы из Нашвилла
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2011 году
Супергруппы
Трио